

Italia 
 Palazzo Arcivescovile – Benevento
 Palazzo Arcivescovile – Cosenza
 Palazzo Arcivescovile – Crotone
 Palazzo Arcivescovile – Ferrara
 Palazzo Arcivescovile – Firenze
 Palazzo Arcivescovile – L'Aquila
 Palazzo Arcivescovile – Lucca
 Palazzo Arcivescovile – Messina
 Palazzo Arcivescovile – Milano
 Palazzo Arcivescovile – Napoli
 Palazzo Arcivescovile – Pisa
 Palazzo Arcivescovile – Siena
 Palazzo Arcivescovile – Siracusa
 Palazzo Arcivescovile – Taranto
 Palazzo Arcivescovile – Trento
 Palazzo Arcivescovile – Palermo
 Palazzo Arcivescovile – Trani
 Palazzo Arcivescovile – Urbino

Slovacchia 
 Palazzo Arcivescovile – Košice

Pagine correlate 
 Palazzo Vescovile
 Palazzo del Vescovado